777 - o ano
777 (número)
Boeing 777
777 (álbum)

0777